National Automotive Parts Association —  empresa do ramo de peças automotivas dos Estados Unidos

Geografia 
Condado de Napa
Napa (Califórnia)
Vale de Napa

 

Desambiguações de topônimos